Раду́лов () — російське прізвище. Відомі носії:

 Радулов Ігор Валерійович (1982) — російський хокеїст.
 Радулов Олександр Валерійович (1986) — російський хокеїст.

Російські прізвища